Дегтярка () — посёлок, входит в Мурованокуриловецкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 23 человека. Почтовый индекс — 23400. Телефонный код — 4356. Занимает площадь 0,119 км². Код КОАТУУ — 522883603.

Местный совет 
23430, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Курашівці, вул. Леніна, 82

Ссылки 
 Дегтярка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Мурованокуриловецкого района